Inne:
 Nymphenburg – manufaktura porcelany
 Nymphenburg – pałac

Zobacz też:
 Neuhausen-Nymphenburg